Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2010 ging in die 13. Saison und war vom Weltskiverband FIS zwischen dem 7. August und dem 14. August 2010 an zwei verschiedenen Orten in Deutschland ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination.

Mit einem riesigen Abstand konnte der Deutsche Johannes Rydzek vor dem Norweger Magnus Moan und dem Deutschen Eric Frenzel den Gesamt-Grand-Prix 2010 gewinnen.

Austragungsorte und Rennen 

:

 7. und 8. August 2010: HS137 & 10 km Gundersen

:

 13. und 14. August 2010: HS 106 & 10 km Gundersen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2010/11

Weblinks 

Nationenwertung (PDF; 17 kB)

2010
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Wintersport (Oberstdorf)